Christen est le nom de famille de
 Ada Christen (1839 - 1901), écrivain autrichienne
 Beat Christen (né en 1965), écrivain, poète et enseignant suisse
 Björn Christen (né en 1980), joueur suisse de hockey sur glace
 Fritz Christen, (1921-1995), militaire allemand de la Waffen-SS
 Georges Christen (né en 1962), homme fort luxembourgeois
 Jeanne Christen (1894-1973), peintre et dessinatrice française
 Nina Christen (née en 1994), tireuse sportive suisse
 Thomas Christen (né en 1975), personnalité politique suisse
 Yves Christen (homme politique) (né en 1941)
 Yves Christen (biologiste) (né en 1948)

Christen est le prénom de 
 Peter Christen Asbjørnsen (1812 - 1885), écrivain
 Ole Christen Enger (né en 1983), sauteur à ski norvégien
 Christen Købke (1810 – 1848), peintre danois
 Christen Kold (1816-1870), pédagogue danois
 Christen Christiansen Raunkiær (1860 - 1938), botaniste danois
 Christen Friis Rottbøll (1727 - 1797), médecin danois
 Christen Smith (1785 - 1816), botaniste

Divers 
 Christen-Democratisch en Vlaams, parti politique belge
 Christen-Democratisch Appèl, parti politique des Pays-Bas

 Christen, ätzet diesen Tag, Ach, lieben Christen, seid getrost, cantates religieuses de Johann Sebastian Bach  (1685 - 1750)

Articles connexes 
 Paronymie : Kristen